Алексе́й Прокопе́нко:
 Прокопенко, Алексей Андреевич (1926—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Прокопенко, Алексей Ефимович (1925—2009) — советский кинооператор.
 Прокопенко, Алексей Львович (род. 1962) — глава администрации муниципального образования «Город Саратов».